Сент-Ибар:

 Сент-Ибар (Арьеж) ( — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Сент-Ибар (Коррез) ( — коммуна во Франции, департамент Коррез.